Palazzo est un terme italien qui peut désigner:

Architecture
 Un Palazzo est un édifice de grande qualité ou de valeur architecturale.
Palazzo est un édifice qui peut être subdivisé en appartements, bureaux ou autres locaux pour n'importe quel type d'usage. Généralement sur plusieurs étages.
Palazzo est la  résidence d'un souverain dans le passé ou le présent.

Toponymes 
 Palazzo Adriano – commune italienne en province de Palerme.
 Palazzo Canavese – commune italienne en province de Turin.
 Palazzo Pignano – commune italienne en province de Cremone.
 Palazzo San Gervasio – commune italienne de la province de Potenza.
  – située en province de Sienne.

Télévision 
 Palazzo est le titre d'un téléfilm  de Patrick Jamain, réalisé en 1999, avec Éva Darlan dans le rôle de Laeticia Palazzo

Jeux 
 Kefka Palazzo est un personnage de la série de jeux vidéo Final Fantasy.
 Palazzo est un jeu de société, créé par Reiner Knizia et édité en 2005 par Alea, une marque du groupe allemand Ravensburger.

Voir aussi
 
 
 
 Palazzo Vecchio

Homonymie de toponyme